Николас Харшаньи (, собственно Миклош Харшаньи, ; ,  — , ) — американский дирижёр и музыкальный педагог венгерского происхождения.

Окончил по классу скрипки Будапештскую академию музыки (1936), где среди его учителей были Енё Хубай, Эрнст Донаньи, Золтан Кодай и Лео Вейнер. Студентом играл на альте в струнном квартете Pro Ideale (примариус Михай Кутнер). В 1938 году эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.

В годы Второй мировой войны сперва преподавал в  в Принстоне. Затем поступил на военную службу и дирижировал армейским оркестром. После войны в 1945—1947 гг. играл на альте в квартете Енё Ленера, совершив с ним продолжительный гастрольный тур по Южной Америке, Карибскому бассейну, Европе и Северной Африке. В 1948 г. вернулся в Вестминстерский хоровой колледж как заведующий кафедрой инструментальной музыки, непродолжительное время играл также в квартете Рота. Одновременно с преподаванием в колледже с 1953 года преподавал также в Принстонском университете, дирижировал камерными оркестрами в Филадельфии, Мэдисоне и Трентоне, в 1964—1970 гг. возглавлял новосозданный Принстонский камерный оркестр. В принстонские годы часто музицировал вместе с Альбертом Эйнштейном в ходе приватных музыкальных вечеров в доме великого физика.

В 1970—1979 гг. работал в городе Уинстон-Сейлем как декан отделения музыки  и руководитель оркестра школы. В 1980 г. основал Симфонический оркестр Таллахасси и возглавлял его до конца жизни.

Жена (с 1952 г.) — певица .

Примечания

Ссылки 
 An Introduction To Nicholas Harsanyi // The N. C. Essay (North Carolina School of the Arts), Vol. 6, No. 1 (October, 1971).

Дирижёры США
Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США